Comtat de Harper (Kansas), comtat localitzat al sud de l'estat estatunidenc de Kansas.
 Comtat de Harper (Oklahoma), comtat localitzat al nord-oest de l'estat estatunidenc d'Oklahoma.